Региональная лига «Север» () — одна из пяти региональных лиг футбола в Германии. Регионаллига в настоящий момент — четвёртый сверху уровень в немецкой системе футбольных лиг, управляется DFB ( — Германской Футбольной Ассоциацией). В настоящий момент Региональная лига «Север» — высшая региональная лига в северной части Германии.

Описание

Краткая история 
Региональная лига «Север» была создана в 1994 году вместе с тремя другими:

 Региональная лига «Юг»
 Региональная лига «Северо-Запад»
 Региональная лига «Запад/Юго-Запад»

Причиной создания была необходимость создания высшей региональной лиги на севере Германии, позволив чемпионам (а также некоторое время и вице-чемпионам) подниматься вверх по системе футбольных лиг Германии в вышестоящую в тот момент Вторую Бундеслигу. До момента создания четырёх Региональных лиг следующей после второго дивизиона Бундеслиги были Оберлиги, которых в то время было десять. После ряда изменений в данном уровне системы Бундеслиг, после 2009 года и в настоящий момент существуют пять региональных лиг:

 собственно, Региональная лига «Север»
Региональная лига «Северо-Восток»
Региональная лига «Юго-Запад»
Региональная лига «Бавария»
 Региональная лига «Запад».

Участники

Чемпионы и вице-чемпионы Региональной лиги «Север» 

 В 1995 году VfB Lübeck перешел в вышестоящую лигу.
 В 1996 году VfB Oldenburg перешел в вышестоящую лигу.
 В 1998 году Hannover 96 перешел в вышестоящую лигу.
 В 2000 году VfL Osnabrück перешел в вышестоящую лигу.
 В 1997 и 1999 гг., чемпион Региональной лиги не смог перейти в вышестоящую лигу..
 С 2001 года, победитель и вице-чемпион Региональной лиги переходили в вышестоящую лигу.
 С 2009 года только победитель Региональной лиги переходит в вышестоящую лигу.

Места, занимаемые командами лиги в период с 1993/94 по 2011/12 игровые сезоны 

Source:

Обозначения

Примечания 
 клубы из региона Северного Рейна-Вестфалии, которые не были частью Региональной лиги «Север» до 2008 года, помечены звездочкой — *.
В 2002 году футбольному клубу «Магдебург» было отказано в путёвке в более высокую по уровню лигу.
В 2001 году у клуба «Вильгельмсхафен» была отозвана лицензия на игру в Региональной лиге
В 2009 году Тюркиемспор Берлин избежал вылета из-за отзыва «Кикерс» Эмден из Третьей Бундеслиги.
В 2001 году у клуба «Заксен» Лейпциг была отозвана лицензия на игру в Региональной лиге.
В 2001 году у клуба «Эрдинген» (KFC Uerdingen) была отозвана лицензия на игру в Региональной лиге.
В 1998 году руководство клуба «Гамбург-93» (VfL Hamburg 93) отозвало свои документы на участие в лиге.
21 мая 2010 года клуб «Теннис Боруссия» Берлин объявил о своём банкротстве и автоматически выбыл из турнира.
Ганза Росток II в 2010 году выбыл из турнира по причинам финансовых трудностей основного клуба.

См. также 
 Система футбольных лиг Германии
 Чемпионат Германии по футболу
 Третья лига
 Региональная лига Германии по футболу
 Оберлига Германии по футболу

Примечания

Источники 
 «Kicker Almanach» The Football Yearbook on German football from Bundesliga to Oberliga, since 1937, published by the Kicker Sports Magazine

Ссылки 
 Official DFB website on Regionalliga football
 Football results and tables from Germany
 

Региональная лига Германии по футболу